VZ est un sigle qui peut désigner :
 Verzion Communications, une importante entreprise américaine de télécommunications ;
 MyTravel Airways, dont le code AITA est VZ ;
 VZ Holding et sa filiale VZ VermögensZentrum, une société de services financiers suisse ;
 VZ (suivi d'une chiffre) signale différentes modèles de mitraillettes ou mitrailleuses, par exemple Vz. 52,  Vz. 58, Vz. 59.

Abréviation